AFA, Afa ou afa peut signifier :

Code 
AFA est un code qui peut désigner :
 AFA, l'afghani, la monnaie afghane de 1925 à 2003, selon la norme  ;
 afa, les langues chamito-sémitiques, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 .

Sigles 

AFA est un sigle qui peut désigner : 
 Axiome d'Anti-Fondation d'Aczel ;
 Antifaschisitiche Aktion (en français, Action antifasciste), un groupement politique allemand anti-nazi ;
 Alcool formolé acétique ;
 Asociación del Fútbol Argentino, la fédération d'Argentine de football ;
 Association des fournisseurs d'accès et de services internet, l'association française représentant les principaux acteurs de l'internet ;
 Agence française anticorruption
 Association française d'agronomie ;
 Association francophone d'arénophilie, une association sur l'arénophilie ;
 Association francophone d'aïkido, une association francophone belge d'aïkido ;
 Association française d’astronomie ;
 Association française d'acupuncture ;
 Agence française de l’adoption ;
 Association française des anthropologues ;
 Association François-Aupetit, une association de lutte contre la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique ;
 Autoroute ferroviaire alpine ;
 Afa Football Association ;
 Arras Football Association ;
Association des Faluchards Alsaciens.

Toponyme 

 Afa, une commune française de Corse-du-Sud.

Entreprise 
 AFA, le premier nom d'une firme allemande nommée aujourd'hui Varta ;

Référence